GTA может иметь значения: открытый мир
 Grand Theft Auto:
 Grand Theft Auto — серия видеоигр и компьютерных игр, созданных и разрабатываемых преимущественно компанией-разработчиком Rockstar North (бывшая DMA Design) Команда РОКСТАР
 Grand Theft Auto — первая игра, родоначальник вышеупомянутой серии.
 «Большая автокража» () — кинофильм 1977 года, режиссёрский дебют Рона Ховарда.
 Global Technology Associates — компания в США, разработчик программного обеспечения.
 Премия «Золотой трейлер» () — ежегодная церемония вручения премии за достижения в области маркетинга кинопродукции, проводимая в США.
 Банда ГТА — банда, деятельности которой приписывают несколько заказных убийств, а также несколько немотивированных убийств автомобилистов в Подмосковье в 2014 году.